Garbiya o al-Garbiya (trascritto anche Garbyya o Gharbiyah) è un toponimo comune nei paesi di lingua araba. Può riferirsi a diversi luoghi:

 Regione di Garbiya, Bahrain
 Għarb, Malta
 Governatorato di Gharbiya, Egitto